Chopin ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Chopin (1846–1902), englischer Gefangener und australischer Fotograf
 Christian Chopin (* 1955), französischer Geologe
 Felix Chopin (1813–1892), französischer Eisen- und Bronzegießer
 Frédéric Chopin (1810–1849), polnischer Pianist und Komponist
 Henri Chopin (1922–2008), französischer Dichter und Musiker
 Kate Chopin (1850–1904), US-amerikanische Schriftstellerin
 Nicolas Chopin (1771–1844), polnischer Sprachwissenschaftler, Vater von Frédéric Chopin 

Chopin ist Namensbestandteil folgender Entitäten:
 (3784) Chopin, Asteroid des Hauptgürtels
 Chopin Hill, Hügel auf der Alexander-I.-Insel, Antarktis
 Chopin Ridge (Begriffsklärung), diverse Gebirgszüge
 Chopin Vodka, polnischer Wodka
 Fryderyk Chopin (Schiff), polnische Brigg